

Cinéma 
 The Killing Floor, un thriller (2007).

Jeu vidéo 
 Killing Floor, un jeu de tir à la première personne.
 Killing Floor 2, sa suite sortie en 2016.

Littérature 
 Killing Floor, un roman de Lee Child ;
 Killing Floor, un recueil de poèmes par Ai.

Musique

Groupe 

 Killing Floor, un groupe britannique.

Album 

 Killing Floor, un album de Vigilantes of Love.

Chanson 

 Killing Floor, une chanson d'Howlin' Wolf ;
 Killing Floor, une chanson de Bruce Dickinson sur l'album The Chemical Wedding ;
 Killing Floor, une chanson de Body Count sur l'album Body Count ;
 Killing Floor, une chanson du groupe australien Redgum.

Homonymie de titre